«Птицы, звери и родственники» () — повесть английского натуралиста Джеральда Даррелла, вторая часть автобиографической трилогии, вышедшая в 1969 году. Действие трилогии происходит в 1935—39 годах, и в ней Даррелл рассказывает о периоде своего детства, проведённом на греческом острове Корфу.

Создание книги и сюжет 
Как и другие свои книги, Даррелл написал «Птиц, зверей и родственников» в первую очередь для того, чтобы на вырученные деньги организовать экспедицию для сбора животных. Книга была написана в 1968 году и опубликована год спустя. Она повторила огромный успех первой части трилогии, повести «Моя семья и другие звери», получила множество положительных отзывов и переиздается до сих пор.

«Птицы, звери и родственники», как и «Моя семья и другие звери», представляет собой цикл рассказов о четырехлетнем пребывании семьи Дарреллов на греческом острове Корфу в 1935-39 годах. Когда семья переехала туда, Джеральду было 10 лет.

Главными персонажами книги стали члены семейства — помимо самого Джерри, младшего члена семьи, в неё входили овдовевшая мать Луиза, старший брат писатель Ларри, помешанный на оружии средний брат Лесли, сестра Марго и пес Роджер. Другими главными персонажами стали лучшие друзья семейства — таксист Спиро Хакьяопулос и доктор Теодор Стефанидес, наставник Джерри в изучении естествознания.

Также в книге появляются персонажи, которых не было в «Моей семье и других зверях».

Как и в предшествующей книге, Даррелл перемежает весёлые истории из жизни семьи с красочными описаниями флоры и фауны Корфу, попутно показывая формирование себя как натуралиста. В некоторых случаях он рассказывает о событиях, изменяя и добавляя некоторые детали. Например, старший брат Джеральда Ларри в действительности жил отдельно от остальной семьи с женой Нэнси, которую Джеральд не упомянул ни разу.

Главы книги являются законченными историями, и при их расположении в книге Даррелл отказался от хронологического порядка.

Издания на русском языке 

На русском языке отрывки из книги вышли в 1973 году в составе сборника «Гончие Бафута»; перевод был выполнен Л. Деревянкиной. Были переведены, причём частично, лишь первые 5 из 10 глав (опущены целые сцены, занимающие в общей сложности более трети текста), а также Интерлюдия, превратившаяся в Прелюдию и переместившаяся из середины книги в начало. Остальные пять глав были переведены В. Смирновым и включены в сборник, вышедший в 1986 году. При этом авторы сборника утверждают, будто эта книга публикуется в полном объеме, что не соответствует действительности. Последние пять глав существуют также в переводе С. Лосева, по качеству заметно уступающем переводу В. Смирнова. Есть и полный перевод книги, выполненный Л. Игоревским, но его качество также оставляет желать лучшего. Качественного полного перевода этой книги на русский язык не существует.

Примечания 

Произведения Джеральда Даррелла
Автобиографические повести
Повести 1969 года
Книги издательства «Viking Press»